Besuden ist der Familienname folgender Personen:

 Eike Besuden (* 1948), deutscher Dokumentarfilmregisseur
 Heinrich Besuden (1924–2019), deutscher Mathematikdidaktiker